Germinal (z francouzského slova germination, rašení) může být:
 Germinal (měsíc), sedmý měsíc francouzského revolučního kalendáře
 Germinal (román), kniha Émila Zoly z roku 1885
 Germinal (film, 1963), adaptace románu, režie Yves Allégret
 Germinal (film, 1993), adaptace románu, režie Claude Berri
 KFC Germinal Beerschot, bývalý belgický fotbalový klub
 Germinal Pierre Dandelin (1794–1847), belgický matematik